Il doppio  del Trofeo Manta Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Alejandro González e Eduardo Struvay erano i detentori del titolo.

Struvay non ha partecipato e González ha fatto coppia con Eduardo Struvay, ma ha perso nel 1º turno contro Alejandro Fabbri e Guido Pella.

Ricardo Hocevar e André Miele hanno battuto in finale Santiago González e Horacio Zeballos 6–1, 2–6, [10–7].

Teste di serie

 Santiago González /  Horacio Zeballos (finale)
 Ricardo Hocevar /  André Miele (campioni)

 Alejandro González /  Eric Nunez (primo turno) 
 Bruno Echagaray /  Víctor Estrella (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Trofeo Manta Open 2009